Высшая лига  — второй дивизион в структуре российского мини-футбола. В сезоне 2009-2010 победу в нём одержал мирнинский клуб «Алмаз-АЛРОСА».

В отличие от предыдущих четырёх сезонов чемпион лиги определялся по итогам регулярного чемпионата, плей-офф был отменён.

Участники чемпионата 
 Алмаз-АЛРОСА (Мирный)
 БГПУ (Уфа)
 Заря (Якутск)
 Каспий (Махачкала)
 КПРФ (Москва)
 Липецк (Липецк)
 Локомотив (пос. Емельяново)
 Молодая гвардия (Серпуховский район)
 Прогресс (Глазов)
 Саратов (Саратов)
 Спарта-Щёлково (Щёлково)
 Тобол-Тюмень-2 (Тобольск)
 Факел (Сургут)
 Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород)

Итоговая таблица 

 «Локомотив» был снят с розыгрыша после первого круга за невыполнение регламента.

Лучшие бомбардиры

Повышение в классе 
Ни один из клубов Высшей лиги 2009/10 не заявился в Суперлигу на следующий сезон.

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2009-2010

Примечания

Ссылки 
 Результаты матчей и статистика турнира на glmf.nsk.ru

Соревнования по мини-футболу в России